Аагские источники (Чистинские) — минеральные горячие и холодные источники в южной части полуострова Камчатка.

Находятся на территории Елизовского района Камчатского края России.

Расположены в верховьях левого истока реки Чистой, северо-восточнее Пиначевского перевала в предгорьях потухшего вулкана Ааг.

Первое описание составлено в 1962 году вулканологом Е. А. Вакиным.

Источники состоят из двух групп многочисленных грифонов: верхней, с холодной водой и температурой на выходе от 5 до 11 °C и небольшим дебитом, и нижней, с температурой воды до 39 °C и дебитом около 10 л/с. Местность на десятки метров вокруг выходов терм окрашены в оранжевый цвет благодаря отложениям гидроокислов железа.
 
Минерализация воды около 1,1 г/л, кремниевой кислоты: — до 0,16 г/л. Вода на вкус кисловатая.

Примечания 

Источники Камчатского края
Минеральные источники
Гидротермальные источники
Водные объекты Елизовского района